

Geografia 
Russia
 Kun'ja – fiume
 Kun'ja – insediamento urbano dell'oblast' di Pskov
 Kun'ja – località rurale del distretto di Dobryansky

Stati Uniti d'America
 Kunya Camp – comunità non incorporata delle Hawaii

Turkmenistan
 Kunya-Urgench – municipalità del Turkmenistan

Onomastica 
 Kunya – titolo onorifico

Altro 
 Kunia Regional SIGINT Operations Center – agenzia della sicurezza statunitense